Samuel McCall ist der Name folgender Personen:

* Samuel L. McCall (1940–1995), US-amerikanischer Physiker
 Samuel W. McCall (1851–1923), US-amerikanischer Politiker